

Patronyme 

 Angelika Krebs (1961-), philosophe allemande ;
 Arthur Krebs (1850-1935), militaire et ingénieur français ;
 Bruce Krebs (1951-), sculpteur français ;
 Carl August Krebs (1804-1880), pianiste, compositeur et maître de chapelle allemand ;
 Cölestin Krebs (1849-1922), homme politique allemand ;
 Emil Krebs (1867-1930), polyglotte et sinologue allemand ;
  (1947-2000), acteur et artiste de cabaret allemand ;
 Edwin G. Krebs (1918-2009), biochimiste américain, prix Nobel de physiologie ou médecine 1992 ;
 Ernst Krebs (1906-1970), kayakiste allemand ;
 Franck Krebs (1963-2015), écrivain ;
 Hans Krebs (1898–1945), chef d'état-major général de l'Allemagne nazie ;
 Hans Krebs (1888–1947), général SS de l'Allemagne nazie ;
 Hans Adolf Krebs (1900-1981), biologiste allemand, découvreur du cycle du même nom en 1937, prix Nobel de physiologie ou médecine ;
 Helmut Krebs (1913-2007), ténor allemand ;
 Johann Ludwig Krebs (1713-1780), compositeur et organiste allemand ;
 Johann Tobias Krebs (1690-1762) compositeur et organiste allemand ;
 Louis Krebs (1886-1944), fils d'Arthur Krebs, propriétaire d'un chantier naval à Concarneau ;
Marie Krebs épouse Gross (1899-1964), est une résistante française en Alsace annexée.
Marie Krebs épouse Chamming's (1923-2022), est une écrivaine et résistante française ; 
 Martin Krebs (1956-), prélat catholique, actuel nonce apostolique en Suisse et au Liechtenstein ;
 Otto Krebs (1873-1941), industriel allemand ;
 Paul Krebs (1914-1978), footballeur franco-suisse ;
 Pierre Krebs (1946-), théoricien politique français ;
 Richard Krebs (1906-1996), athlète allemand spécialiste du 400 mètres ;
 Roger Krebs (1931-2014), acteur français ;
 Stéphane Krebs (1972-), horticulteur, paysagiste, entrepreneur et écrivain suisse ;
 Xavier Krebs (1923-2013), peintre français.

Toponyme 

 Krebs, ville américaine située en Oklahoma.

Autres 
 Le chantier Krebs, un chantier naval à Concarneau ;
 le cycle de Krebs ou cycle des acides tricarboxyliques ou cycle de l'acide citrique (citrate) est, en chimie et biologie, au centre du métabolisme cellulaire.

Patronyme lorrain
Patronyme alsacien